Циклоалкены или циклоолефины — ненасыщенные моноциклические (содержащие только один цикл в своей структуре) углеводороды, имеющие одну  двойную связь между двумя атомами углерода цикла (эндоциклическая двойная связь). Некоторые циклоалкены, например циклобутен и циклопентен, могут являться мономерами для получения полимерных цепей. Для циклоалкенов характерна геометрическая изомерия (цис-транс-изомерия). Первые члены гомологического ряда почти всегда являются цис-изомерами, и приставка цис- в их названиях пропускается. Циклоалкены, содержащие  в карбоцикле восемь и более атомов, существуют  в виде как цис-, так и транс-изомеров.

Примеры

См. также 
 Алкены
 Циклоалканы

Примечания 

Алкены
Циклоалкены